Śliwno peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Śliwno, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Śliwno, un village de la voïvodie de Podlachie ;
 Śliwno, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.